One-Two-Two peut faire référence à :

 One-Two-Two, une des plus célèbres maisons closes de Paris.
 One-Two-Two (livre), un livre autobiographique sur le sujet écrit par la patronne.
 One, Two, Two : 122, rue de Provence, un film de 1978 de Christian Gion tiré du livre.

Homonymie